El término órbita puede hacer referencia a:

 Órbita, trayectoria que realiza un cuerpo bajo una fuerza centrípeta.
 Órbita (matemática) es la clase de equivalencia  que contiene todos los elementos del grupo.
 Órbita (anatomía), la cavidad donde se aloja el ojo.
 Órbita elíptica, trayectoria de un astro que gira en torno a otro describiendo una elipse.
 Órbita de la Luna, trayectoria que sigue la Luna en su movimiento alrededor de la Tierra.
 Órbita geoestacionaria, órbita geosíncrona directamente encima del ecuador superficial terrestre, con una excentricidad nula.
 Órbita geosíncrona (GSO), órbita geocéntrica que tiene el mismo periodo orbital que el periodo de rotación sideral de la Tierra.
 Órbita geocéntrica, órbita (generalmente de un satélite artificial) alrededor del planeta Tierra.
 Órbita heliocéntrica, órbita de un cuerpo alrededor del Sol.
 Órbita galactocéntrica, órbita alrededor del centro de una galaxia.
 Órbita areocéntrica, órbita alrededor de Marte.
 Órbita baja terrestre (LEO), órbita geocéntrica a una altitud de 0 a 2.000 km.
 Órbita circular intermedia (MEO), órbita geocéntrica con una altitud entre 2.000 km y hasta el límite de la órbita geosíncrona de 35.786 km.
 Órbita alta terrestre (HEO), órbita geocéntrica por encima de la órbita geosíncrona de 35.786 km.
 Órbita altamente elíptica (HEO), órbita elíptica con una alta excentricidad y, normalmente, geocéntrica.
 Órbita inclinada, órbita cuya inclinación orbital no es cero.
 Órbita polar, órbita que pasa por encima de los polos del planeta.
 Órbita polar heliosíncrona, órbita casi polar que pasa por el ecuador terrestre a la misma hora local en cada pasada.
 Órbita circular, órbita cuya excentricidad es cero y su trayectoria es un círculo.
 Órbita de transferencia de Hohmann, maniobra orbital que traslada a una nave desde una órbita circular a otra.
 Órbita de transferencia geosíncrona, órbita elíptica cuyo perigeo es la altitud de una órbita baja terrestre y su apogeo es la de una órbita geosíncrona.
 Órbita de transferencia geoestacionaria (GTO), órbita elíptica cuyo perigeo es la altitud de una órbita baja terrestre y su apogeo es la de una órbita geoestacionaria.
 Órbita de Mólniya, órbita muy excéntrica con una inclinación de 63,4° y un período orbital igual a la mitad de un día sideral (unas doce horas).
 Órbita tundra, órbita muy excéntrica con una inclinación de 63,4° y un período orbital igual a un día sideral (unas 24 horas).
 Órbita hiperbólica, órbita cuya excentricidad es mayor que uno.
 Órbita parabólica, órbita cuya excentricidad es igual a uno.
 Órbita de escape, órbita parabólica de velocidad alta donde el objeto se aleja del planeta.
 Órbita de captura, órbita parabólica de velocidad alta donde el objeto se acerca al planeta.
 Órbita síncrona, órbita donde el satélite tiene un periodo orbital igual al periodo de rotación del objeto principal y en la misma dirección.
 Órbita semisíncrona, órbita a una altitud de 12.544 km aproximadamente y un periodo orbital de unas 12 horas.
 Órbita geosíncrona, órbita a una altitud de 35.768 km. Estos satélites trazarían una analema en el cielo.
 Órbita geoestacionaria, órbita geosíncrona con inclinación cero. Para un observador en el suelo, el satélite parecería un punto fijo en el cielo.
 Órbita cementerio, órbita a unos cientos de kilómetros por encima de la geosíncrona donde se trasladan los satélites cuando acaba su vida útil.
 Órbita areosíncrona (ASO), órbita síncrona alrededor del planeta Marte con un periodo orbital igual al día sideral de Marte, 24,6229 horas.
 Órbita areoestacionaria (AEO), órbita areosíncrona circular sobre el plano ecuatorial a unos 17.000 km de altitud. Similar a la órbita geoestacionaria pero en Marte.
 Órbita heliosíncrona, órbita heliocéntrica sobre el Sol donde el periodo orbital del satélite es igual al periodo de rotación del Sol. Se sitúa a aproximadamente 0,1628 UA.
 Órbita de herradura, órbita en la que un observador parecer ver que orbita sobre un planeta pero en realidad coorbita con el planeta.
 Órbita de la Tierra, trayectoria elíptica de nuestro planeta alrededor del Sol.
 Variaciones orbitales, variaciones de la órbita terrestre, lo que provoca que la cantidad media de radiación que recibe cada hemisferio fluctúe a lo largo del tiempo.
 Excentricidad orbital, desviación de la órbita o trayectoria de un cuerpo con respecto a una órbita perfectamente circular.

 Orbita, municipio de la provincia de Ávila, España.